Сло́н На́умана (, Elephas naumanni або Palaeoloxodon naumanni) або Азійський прямобивневий слон  — вид відносно невеликих за розмірами доісторичних слонів. Був поширений у епоху плейстоцену в Азії — від Індії, де викопні рештки цих слонів були вперше знайдені, до Японії, де на слонів полювали місцеві неолітичні люди.

Зріст дорослого слона становив близько 7 футів.

Названий на честь Генріха Едмунда Наумана (1854—†1927), німецького вченого, який знайшов рештки цього виду у Японії.

Деякі академічні організації вважають, що слон Наумана є підвидом Elephas antiquus через сильну подібність бивнів.

Посилання 

 Музей слонів Наумана 
 Зала пам'яті слонів Наумана 

Доісторичні слони
Хоботні
Ссавці Японії